Воро́нежское — село в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 59 км.

Расстояние до районного центра: 18 км.

История 
До 16 марта 2020 года село входило в упразднённый Ивановский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (83 %).

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
Несколько скважин с уникальной горячей водой. В селе за воинской частью располагается лечебница, в которой можно принять ванну с целебной водой.

Культовые сооружения 
У юго-западной окраины села находится Воронежское кладбище (общественное открытое).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района